Bunium kuhitangi är en flockblommig växtart som beskrevs av Sergej Arsenjevitj Nevskij. Bunium kuhitangi ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
kuhitangi